Pujaut est un toponymes français, pouvant désigner :
 Pujaut (Gard), commune française du Gard ;
 Pujaut (Gironde), ancienne commune française de la Gironde.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France